

Patronymie 

 Adolfo Ballivián Coll (1831-1874), personnalité politique bolivienne, président de son pays ; 
 Joaquín Ballivián (1993- ), athlète chilien, spécialiste du lancer de poids ; 
 José Ballivián (1805-1852), personnalité politique bolivienne, président de son pays.

Toponymie 

 General Ballivián, localité du nord-ouest de l'Argentine ; 
 José Ballivián, province de la Bolivie.

Autres 
 Tocro de Ballivian, espèce d'oiseau de la famille des Odontophoridae.